CSA může označovat:
 , ustálená odborná zkratka pro sexuální zneužívání dětí
 Kanadská kosmická agentura
 Konfederované státy americké
  – komunitou podporované zemědělství, neboli bedýnkování 
 Czech Sport Aircraft – český výrobce letadel
 Common Scrambling Algorithm – algoritmus používaný pro dekódování televizního vysílání

Podobné 
 ČSA
 CS

Externí odkazy